Blum kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Blum
 J. Paul Blum
 O.B. Blum

Robotskapade auktorsförkortningar